Cædmon (Anglaterra, s. VII - Whitby, Anglaterra, ca. 680) fou un germà llec en el monestir benedictí de Whitby i el primer poeta en antic anglès del qual es conserva el nom. És venerat com a sant per diverses confessions cristianes.

Biografia 
La majoria de dades de la seva vida es coneixen per l'obra de Beda. D'origen anglosaxó, era el germà llec que tenia cura dels animals al monestir doble de Streonæshalch (abadia de Whitby), durant l'abadiat de santa Hilda (614-680). No rebé instrucció en poètica; segons una llegenda, havia après a compondre versos durant un somni i va esdevenir un poeta refinat. És un dels dotze poetes anglosaxons citats a les fonts medievals. Escrivia versos religiosos, especialment sobre el judici final i himnes sacres; també va traduir diversos fragments de la Bíblia.

Va tenir fama de monjo zelós i de vida santa. Fou venerat com a sant, amb festivitat litúrgic el dia 11 de febrer.

== LHimne de Cædmon ==
L'única obra que se'n conserva és l'anomenat Himne de Cædmon, oració en nou versos composta en antic anglès, llengua germànica precedent de l'actual anglès. Els versos han estat transmesos en llatí en la Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Beda el Venerable, però en sengles exemplars consta, als marges, el text en la versió original, en dialectes de Northumbria o el saxó occidental del Regne de Wessex.

Text de lHimne de Cædmon:

Notes 

Poetes anglesos en anglès
Escriptors medievals en anglès
Benedictins britànics
Germans llecs
Sants de Yorkshire
Sants poetes
Literatura en anglès antic
Sants anglosaxons
Morts a Anglaterra
Sants benedictins
Escriptors benedictins